Женщины за решёткой () — французский фильм 1975 года, режиссёр Хесус Франко
 Женщины за решёткой () — американский фильм 1983 года, режиссёр Пол Николас
 Женщины за решёткой () — итальянский фильм 2001 года, режиссёр Фабио Конверси
 Женщины за решеткой 2 () — французский фильм 1979 года, режиссёр Ален Дерюэль
 Женщины за решеткой 2 () — канадский фильм 1993 года, режиссёр Ллойд А. Симандл